Tony Stark est un nom de personnages de bande dessinée :
 Anthony « Tony » Stark, alias Iron Man, est un super-héros évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics.
 Tony Stark est un aventurier et écrivain créé par Édouard Aidans (dessin) et Jean Van Hamme (scénario).